VM i floorball for damer 2001 var det tredje oficielle verdensmesterskab i floorball for damelandshold, arrangeret af IFF. Mesterskabet blev afholdt i Letland og kampene blev spillet i Riga fra 20. til 27. maj. Der blev spillet kampe i både A-divisionen og B-divisionen.

B-divisionen 
8 hold deltog: Australien, Danmark, Japan, Polen, Rusland, Singapore, Storbritannien og Ungarn. Der blev først spillet gruppespil med 4 hold i hver pulje. Rusland og Singapore gik videre til semifinalerne fra gruppe A. Danmark og Polen gik videre fra gruppe B.

B-Semifinaler

B-Finalen 

 Rusland oprykker til A-divisionen i VM 2003

A-divisionen 
8 hold deltog i A-divisionen. Der blev først spillet gruppespil med 4 hold i hver pulje.

Resultater gruppe A

Tabel Gruppe A 

 Finland og Norge går videre til semifinalerne.

Resultater Gruppe B

Tabel Gruppe B 

 Sverige og Schweiz går videre til semifinalerne

Nedrykningskamp` 

 Østrig nedrykket til B-divisionen i VM 2003.

Semifinaler

Bronzekamp

Finale

Medaljer 

2001
Sport i 2001